Клубный кубок UNCAF 1996 — 15-й розыгрыш турнира, состоявшийся после двенадцатилетнего перерыва, 1-й розыгрыш под названием Турнир грандов Центральной Америки. Отличительной чертой турнира стало пробитие послематчевых пенальти после каждого ничейного матча. Планируемое число участников составляло восемь клубов из четырёх стран. Турнир был сыгран с 10 апреля по 11 июня 1996 года. Трофей впервые завоевал коста-риканский клуб «Алахуэленсе».

Участники 

 Комуникасьонес - финалист Гватемалы сезона 1995/1996.
 Мунисипаль - 5-е место в чемпионате Гватемалы сезона 1995/1996.
 Олимпия - чемпион Гондураса сезона 1995/1996.
 Мотагуа - 3-е место в чемпионате Гондураса сезона 1995/1996.
 Алахуэленсе - чемпион Коста-Рики сезона 1995/1996.
 Саприсса - полуфиналист в чемпионате Коста-Рики сезона 1995/1996.
 ФАС - чемпион Сальвадора сезона 1995/1996.
 Атлетико Марте - участник плей-офф в чемпионате Сальвадора сезона 1995/1996.

Изменения в турнире 

Первоначально в турнире планировалось участие восьми клубов, разбитых на две группы, победители групп должны были сыграть в финале:
 Группа A:
  Атлетико Марте
  Мунисипаль
  Алахуэленсе
  Мотагуа
 Группа B:
  Комуникасьонес
  ФАС
  Саприсса
  Олимпия

Однако гондурасские клубы Мотагуа и Олимпия отказались от участия в турнире, группы были сокращены до трёх команд каждая. За день до начала турнира от участия в турнире отказался сальвадорский клуб Атлетико Марте, оставшиеся четыре клуба были объединены в одну группу.

Результаты

Чемпион

Примечания

Ссылки 
RSSSF

1996